Wynnewood  – centro abitato in Oklahoma
Wynnewood  – centro abitato in Pennsylvania
Wynnewood  – uno dei principali quartieri di Dallas, in Texas